Перу принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в десятый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 16 женщины.

Серебро 
 Стрельба, мужчины — Франсиско Боса.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года